Набережная — деревня в Брейтовском районе Ярославской области. Входит в состав Брейтовского сельского поселения.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Иван Святой переименована в Набережная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Брейтовского района